Scyletria är ett släkte av spindlar. Scyletria ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Täckvävarspindlar
Scyletria

fr:Scyletria